Battaglia di Cassano d'Adda – 16 settembre 1259
 Battaglia di Cassano d'Adda – 16 agosto 1705
 Battaglia di Cassano d'Adda – 27 aprile 1799